Valdivia kan syfta på:

 Valdivia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Valdivia (växter)  – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter
 Valdiviakulturen – en kultur i Santa Elena 3500–1500 f.kr.

Personer
 Jorge Valdivia (1983–), en chilensk fotbollsspelare
 Pedro de Valdivia (1597/1500–1553), en spansk conquistador

Geografi

Antarktis 

 Valdivia (udde),

Chile 

 Provincia de Valdivia – en provins i regionen Región de Los Ríos
 Valdivia (kommun), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, 
 Valdivia (kommun i Chile), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia,

Colombia 

 Valdivia, Antioquia – kommun i Antioquia,

Se även 
Valdivianska tempererade regnskogarna

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar